|}
Die Bahnstrecke Savigliano–Saluzzo–Cuneo ist eine italienische Nebenbahn in der Region Piemont.

Die Strecke wird von RFI betrieben, ist eingleisig und nicht elektrifiziert.

Geschichte 
1857 wurde der Abschnitt von Savigliano nach Saluzzo dem Verkehr übergeben, dadurch war die Stadt Saluzzo mit dem piemontesischen Bahnnetz verbunden. 1892 wurde der Reststück nach Cuneo fertiggestellt.

Ab der Fahrplanänderung von 17. Juni 2012 wurde der Personenverkehr von der Region Piemont stillgelegt. Am 7. Januar 2019 wurde der Personenverkehr zwischen Savigliano und Saluzzo wieder aufgenommen.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 6.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Piemont